Ljestvice liga šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2005./06.

3. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 Zagrebački nogometni savez

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar

Istok 

 Izvori: 
 NK "Sapci" 1954. – 2014.

Zapad

3. ŽNL Istarska

Jug 

 Izvori:  
 "Glas Istre", 2006. godina  
<ref> [https://glasistrenovine.hr/arhiva-tiskanog-izdanja/pregled/2006/5/15/1 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 130, god. LXIII, izdano 15. svibnja 2006., str. 26 (sport')] (22. kolo i ljestvica), preuzeto 30. prosinca 2019. </ref> "Glas Istre"'', 15. svibnja 2006.

Sjever  

 Izvori:  
 "Glas Istre", 2006. godina  
<ref> [https://glasistrenovine.hr/arhiva-tiskanog-izdanja/pregled/2006/5/29/1 glasistrenovine.hr, "Glas Istre", br. 144, god. LXIII, izdano 29. svibnja 2006., str. 24 (sport')] (26. kolo i ljestvica), preuzeto 30. prosinca 2019. </ref> "Glas Istre"'', 29. svibnja 2006.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 

 Izvori: 
 Glas Podravine

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina - Moslavačka liga 
 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

Grupa A 

 Izvori: 
 ŽNS Vukovarsko-srijemski

Grupa B 

 Izvori: 
 Vukovarske novine 
 Vinkovački list 
 Vinkovački list 
  ŽNS Vukovarsko-srijemski

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 2. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 7. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 
 
 

2005-06
 6